Tantalus kan refere til:

 USS Tantalus (ARL-27), amerikansk reperationsskib fra anden verdenskrig
 HMS Tantalus (P318), en britisk T-klasse ubåd fra anden verdenskrig
 Tantalus (kabinet), et kabinet til udstilling af karafler, der sikrer indholdet
 Tantalus Media, et australsk spiludviklingsfirma
 Tantalus, en dansk kortfilm fra 2014
 "The Torment of Tantalus" (Stargate SG-1), en tv-serie episode fra 1997
 Tantalus, en fængselskoloni i Star Trek-episoden "Dagger of the Mind" fra 1966

Dyr 
 Abisara tantalus, en sommerfugl i Riodinidae-familien
 Aellopos tantalus, et møl af Sphingidae-familien
 Lepidochrysops tantalus, en sommerfugl Lycaenidae-familien
 Mecyclothorax tantalus, en bille Carabidae-familien
 Tantalusabe (Chlorocebus tantalus), en art aber fra Ghana, Sudan ogKenya

Steder 
 2102 Tantalus, en asteroide
 Mount Tantalus, southwestern British Columbia, Canada
 Tantalus Bluffs, Dufek Coast, Antarktis
 Tantalus Formation, en geologisk formation
 Tantalus (Oahu), en tinde på øen Oʻahu, Hawaiian
 Tantalus Peak, Victoria Land, Antarktis
 Tantalus Range, en bjergkæde i det sydvestlige British Columbia